Dieser Artikel enthält die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Wimbledon Championships 1972 im Dameneinzel. Insgesamt nahmen 56 Spielerinnen an der Qualifikation um die sieben Startplätze der Hauptrunde teil. Es qualifizierten sich die US-Amerikanerinnen Julie Anthony, Kathy Blake, Wendy Appleby und Tam O’Shaughnessy, die Britinnen Diane Riste und Sue Mappin sowie die Belgierin Monique Gurdal. Einzige Teilnehmerinnen aus dem deutschsprachigen Raum waren die Schweizerinnen Rita Félix und Anna Purek.

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Weblinks 
 The Championships 1972: Qualifying Ladies' Singles. In: wimbledon.com (englisch).

Dameneinzel (Qualifikation)
1972